Ла-Сов, Ла-Сов (фр. La Sauve) — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда.
 Сов (фр. Sauve) — муніципалітет у Франції, у регіоні Лангедок-Руссільйон, департамент Гар.
 Сен-Сов-д'Овернь (фр. Saint-Sauves-d'Auvergne) — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь, департамент Пюї-де-Дом.
 Сен-Жан-де-Сов (фр. Saint-Jean-de-Sauves) — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент В'єнна.

 Дауда Сов, Дауда Демба Сов (фр. Daouda Demba Sow, нар. 19 січня 1983, Рубе) — французький професійний боксер.